Teslin – fiume del Canada, nello Yukon
 Teslin – centro abitato del Canada, nello Yukon
 Lago Teslin – lago del Canada, nello Yukon